L’Ocha, une rivière russe.
 OCHA, un acronyme anglais pour Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.